Аминија има више значења:
 Аминија (Њујорк)
 Аминија (Северна Дакота)